Malomychailiwka (; russische Schreibweise ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Malomychailiwka (Pokrowske), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske 
 Malomychailiwka (Krynytschky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky